Sant Julià del Llor és una entitat de població al terme municipal de Sant Julià del Llor i Bonmatí, a la comarca catalana de la Selva. En el cens de 2006 tenia 109 habitants.

Vegeu també 

 Molí de Sant Julià del Llor
 Carrer Vell de Sant Julià del Llor
 Pont de Sant Julià del Llor
 Sant Pere Màrtir (Sant Julià de Llor i Bonmatí)

Sant Julià del Llor i Bonmatí
Entitats de població de la Selva